Kempinski est une chaîne d'hôtels de luxe suisse, d'origine allemande présente dans de nombreux pays.

Liste des Hôtels Kempinski

Notes et références 

Chaîne d'hôtels
Entreprise fondée en 1897